Д’А́нджело () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Д’Анджело, Беверли (род. 1951) — американская актриса и певица.
 Д’Анджело, Маурицио (род. 1969) — итальянский футболист и тренер.
 Д’Анджело, Мирелла (род. 1956) — итальянская актриса.
 Д’Анджело, Нино (род. 1957) — итальянский певец, композитор и актёр.
 Д’Анджело, Эмили (род. 1994) — канадская оперная певица, меццо-сопрано.
 Шарли Д’Анджело (псевдоним) — бас-гитарист шведской группы Arch Enemy.

См. также 
 Анджело
 Деанджело
 Ди Энджело